Reinhard Maack — foi um importante geólogo e explorador alemão
 Bosque Reinhard Maack — um parque da cidade de Curitiba.
 Maackia — um gênero botânico pertencente à família Fabaceae.

Sobrenomes